

Anno 
 407 o 407 a.C.

Codici 
 407 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kahoku, nella prefettura di Yamagata, in Giappone

Matematica 
 407 – numero